Името Крумово носят четири български села:

 Крумово (Област Варна)
 Крумово (Област Кюстендил)
 Крумово (Област Пловдив)
 Крумово (Област Ямбол)
 Крумово може да се отнася и до историческо село, което през 1955 г. влиза в рамките на село Разград, област Монтана.